Бури — білі колоністи в Африці.
 Бури (плем'я) — германці.